Ходасевич Владислав Феліціанович — російський поет, критик, мемуарист і історик літератури, пушкініст.
 Ходасевич-Леже Надія — білоруська і французька художниця.